Irati ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Irati (Paraná), Gemeinde in Brasilien
 Irati (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 Irati (Fluss), Fluss in Spanien, Zufluss des Río Aragón
 Irati-Wald, Waldgebiet in Nordspanien

Irati steht für:

 Irati (Film), Abenteuerfilm von Paul Urkijo Alijo (2022)